Mahonesa puede referirse a:

 El gentilicio femenino de la ciudad de Mahón.
 La mahonesa o mayonesa; una salsa emulsionada fría elaborada principalmente a base de huevo entero y aceite vegetal batidos.
 La mahonesa (Malcolmia littorea), una planta de la familia de las brasicáceas.